

Localidades 
Matam (Conacri) - na Guiné
Matam (departamento) - no Senegal
Matam (região) - no Senegal

Desambiguação